Paulino León Soto (* Ancash, 1944 - ), es un profesor y  político peruano. Alcalde  de la Provincia de Barranca.

Biografía 
Paulino León nació en Huayllapampa, el 15 de septiembre de 1944. Realizó sus estudios primarios en la Escuela Primaria de Huayllapampa, y los secundarios en la Gran Unidad Escolar La Libertad en Huaraz. Entre 1971 y 1981, estudió Educación en la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza.

Trabajó como profesor y fue director del Centro Educativo 21011 de Barranca (de abril de 1975 a septiembre de 1989) y Director de la USE 16 Barranca (de mayo de 1990 a julio de 1992). 

Inicia su participación política como alcalde del Concejo Provincial de Barranca, para el período 1993-1995, como representante de Izquierda Unida. En 1995, participa sin éxito en las elecciones al Congreso de la República, en la lista de Izquierda Unida, y para la alcaldía de Barranca, por la Lista Independiente No.17 correspondiente al Movimiento Cívico Pueblo Unido. Luego es reelecto alcalde de Barranca, como representante del Movimiento de Integración Regional, para el período 1999-2002. En el año 2001, postula nuevamente sin éxito al Congreso, en la lista de Somos Perú-Causa Democrática. En las elecciones regionales y municipales del Perú de 2010 postula nuevamente al cargo de  Alcalde de Barranca, por el Partido Siempre Unidos.

Referencias

Véase también 
 Izquierda Unida (Perú)
 Provincia de Barranca

Enlaces externos 
 
 Municipalidad Provincial de Barranca

Ancashinos
Profesores de Perú
Políticos de Perú
Alcaldes de Barranca
Miembros de Izquierda Unida (Perú)